

Населені пункти та їхні частини
 Лещина — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лещина — село в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Лещина — село в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Лещина — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Лещина — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лещина — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Лещина — частина села Домброва в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Лещина — частина села Бабиця в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Лещина — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лещина — частина села Істебна в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Лещина — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства

Примітки